HFG est un sigle qui peut désigner :
 Hacking For Girliez, un groupe de hackers de la fin des années 1990 ;
 Hana Financial Group, une banque sud-coréenne fondée en 1971.

HfG est un sigle qui peut désigner :
 Hochschule für Gestaltung (en français, école supérieure des arts appliquées), un type d'école  de design en Allemagne.